Las Delicias – centro abitato del Messico
Las Delicias – comune di Panama